Ні́ксон () — патронімічне прізвище англійського, шотландського або ірландського походження, буквально значить «son of Nicholas» (син Ніколаса).

Відомі носії:

Персоналії 
 Джеррен Ніксон (; 1973) — тринідадський футболіст, нападник.
 Джей Ніксон (; 1956) — американський політик, член Демократичної партії.
 Колін Ніксон (; 1978) — північноірландський футболіст.
 Марні Ніксон (, уроджена Маргарет Ніксон Макітрон, ; 1930—2016) — американська співачка (сопрано) і акторка.
 Пет Ніксон (; 1912—1993) — перша леді США (1969—1974), дружина Річарда Ніксона, 37-го Президента США.
 Річард Ніксон (; 1913—1994) — 37-й Президент Сполучених Штатів Америки.
 Синтія Ніксон (; 1966) — американська акторка.

Примітки